Борисоглебский собор — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

 Борисоглебский собор — в Даугавпилсе (ранее — Двинск).
 Борисоглебский собор — в Орле.
 Борисоглебский собор — в Рязани.
 Борисоглебский собор — в Старице.
 Борисоглебский собор Борисоглебского монастыря — в Торжке.
 Борисоглебский собор — в Чернигове.

См. также